

Monotremata Bonaparte, 1837
Família Ornithorhynchidae Gray, 1825
Gênero Ornithorhynchus Blumenbach, 1800
Ornithorhynchus anatinus (Shaw, 1799)
Família Tachyglossidae Gill, 1872
Gênero Tachyglossus Illiger, 1811
Tachyglossus aculeatus (Shaw, 1792)
Gênero Zaglossus Gill, 1877
Zaglossus attenboroughi Flannery e Groves, 1998
Zaglossus bartoni Thomas, 1907
Zaglossus bruijni (Peters e Doria, 1876)

Didelphimorphia Gill, 1872
Família Didelphidae Gray, 1821
Subfamília Caluromyinae Kirsch, 1977
Gênero Caluromys J. A. Allen, 1900
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)
Caluromys lanatus (Olfers, 1818)
Caluromys philander (Linnaeus, 1758)
Gênero Caluromysiops Sanborn, 1951
Caluromysiops irrupta Sanborn, 1951
Gênero Glironia Thomas, 1912
Glironia venusta Thomas, 1912
Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Gênero Chironectes Illiger, 1811
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Gênero Didelphis Linnaeus, 1758
Didelphis albiventris Lund, 1841
Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826
Didelphis imperfecta Mondolfi e Pérez-Hernández, 1984
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis pernigra J. A. Allen, 1900
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Gênero Gracilinanus Gardner e Creighton, 1989
Gracilinanus aceramarcae (Tate, 1931)
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)
Gracilinanus agricolai Moojen, 1943
Gracilinanus dryas (Thomas, 1898)
Gracilinanus emiliae (Thomas, 1909)
Gracilinanus formosus Shamel, 1930
Gracilinanus ignitus (Díaz, Flores e Barquez, 2002)
Gracilinanus marica (Thomas, 1898)
Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)
Gênero Hyladelphys Voss, Lunde e Simmons, 2001
Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz, 1992)
Gênero Lestodelphys Tate, 1934
Lestodelphys halli (Thomas, 1921)
Gênero Lutreolina Thomas, 1910
Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)
Gênero Marmosa Gray, 1821
Marmosa andersoni Pine, 1972
Marmosa lepida (Thomas, 1888)
Marmosa mexicana Merriam, 1897
Marmosa murina (Linnaeus, 1758)
Marmosa quichua Thomas, 1899
Marmosa robinsoni Bangs, 1898
Marmosa rubra Tate, 1931
Marmosa tyleriana Tate, 1931
Marmosa xerophila Handley e Gordon, 1979
Gênero Marmosops Matschie, 1916
Marmosops bishopi (Pine, 1981)
Marmosops cracens (Handley e Gordon, 1979)
Marmosops dorothea (Thomas, 1911)
Marmosops fuscatus (Thomas, 1896)
Marmosops handleyi (Pine, 1981)
Marmosops impavidus (Tschudi, 1845)
Marmosops incanus (Lund, 1841)
Marmosops invictus (Goldman, 1912)
Marmosops juninensis (Tate, 1931)
Marmosops neblina Gardner, 1990
Marmosops noctivagus (Tschudi, 1845)
Marmosops parvidens (Tate, 1931)
Marmosops paulensis (Tate, 1931)
Marmosops pinheiroi (Pine, 1981)
Gênero Metachirus Burmeister, 1854
Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)
Gênero Micoureus Lesson, 1842
Micoureus alstoni (J. A. Allen, 1900)
Micoureus constantiae (Thomas, 1904)
Micoureus demerarae (Thomas, 1905)
Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)
Micoureus phaeus (Thomas, 1899)
Micoureus regina (Thomas, 1898)
Gênero Monodelphis Burnett, 1829
Monodelphis adusta (Thomas, 1897)
Monodelphis americana (Müller, 1776)
Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777)
Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847)
Monodelphis domestica (Wagner, 1842)
Monodelphis emiliae (Thomas, 1912)
Monodelphis glirina (Wagner, 1842)
Monodelphis iheringi (Thomas, 1888)
Monodelphis kunsi Pine, 1975
Monodelphis maraxina Thomas, 1923
Monodelphis osgoodi Doutt, 1938
Monodelphis palliolata (Osgood, 1914)
Monodelphis rubida (Thomas, 1899)
Monodelphis scalops (Thomas, 1888)
Monodelphis sorex (Hensel, 1872)
Monodelphis theresa Thomas, 1921
Monodelphis umbristriata (Miranda-Ribeiro, 1936)
Monodelphis unistriata (Wagner, 1842)
Gênero Philander Brisson, 1762
Philander andersoni (Osgood, 1913)
Philander frenatus (Olfers, 1818)
Philander mcilhennyi Gardner e Patton, 1972
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
Gênero Thylamys Gray, 1843
Thylamys cinderella (Thomas, 1902)
Thylamys elegans (Waterhouse, 1839)
Thylamys karimii (Petter, 1968)
Thylamys macrurus (Olfers, 1818)
Thylamys pallidior (Thomas, 1902)
Thylamys pusillus (Desmarest, 1804)
Thylamys sponsorius Thomas, 1902
Thylamys tatei (Handley, 1957)
Thylamys velutinus (Wagner, 1842)
Thylamys venustus Thomas, 1902
Gênero Tlacuatzin Voss e Jansa, 2003
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

Paucituberculata Ameghino, 1894
Família Caenolestidae Trouessart, 1898
Gênero Caenolestes Thomas, 1895
Caenolestes caniventer Anthony, 1921
Caenolestes condorensis Albuja e Patterson, 1996
Caenolestes convelatus Anthony, 1924
Caenolestes fuliginosus (Tomes, 1863)
Gênero Lestoros Oehser, 1934
Lestoros inca (Thomas, 1917)
Gênero Rhyncholestes Osgood, 1924
Rhyncholestes raphanurus Osgood, 1924

Microbiotheria Ameghino, 1889
Família Microbiotheriidae Ameghino, 1887
Gênero Dromiciops Thomas, 1894
Dromiciops gliroides Thomas, 1894

Notoryctemorphia Kirsch, 1977
Família Notoryctidae Ogilby, 1892
Gênero Notoryctes Stirling, 1891
Notoryctes caurinus Thomas, 1920
Notoryctes typhlops (Stirling, 1889)

Dasyuromorphia Gill, 1872
Família †Thylacinidae Bonaparte, 1838
Gênero †Thylacinus Temminck, 1824
†Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808)
Família Myrmecobiidae Waterhouse, 1841
Gênero Myrmecobius Waterhouse, 1836
Myrmecobius fasciatus Waterhouse, 1836
Família Dasyuridae Goldfuss, 1820
Subfamília Dasyurinae Goldfuss, 1820
Tribo Dasyurini Goldfuss, 1820
Gênero Dasycercus Peters, 1875
Dasycercus cristicauda (Krefft, 1867)
Gênero Dasykaluta Archer, 1982
Dasykaluta rosamondae (Ride, 1964)
Gênero Dasyuroides Spencer, 1896
Dasyuroides byrnei Spencer, 1896
Gênero Dasyurus É. Geoffroy, 1796
Dasyurus albopunctatus Schlegel, 1880
Dasyurus geoffroii Gould, 1841
Dasyurus hallucatus Gould, 1842
Dasyurus maculatus (Kerr, 1792)
Dasyurus spartacus van Dyck, 1987
Dasyurus viverrinus (Shaw, 1800)
Gênero Myoictis Gray, 1858
Myoictis melas (Müller, 1840)
Myoictis wallacii Gray, 1858
Gênero Neophascogale Stein, 1933
Neophascogale lorentzi (Jentink, 1911)
Gênero Parantechinus Tate, 1947
Parantechinus apicalis (J. E. Gray, 1842)
Gênero Phascolosorex Matschie, 1916
Phascolosorex doriae (Thomas, 1886)
Phascolosorex dorsalis (Peters e Doria, 1876)
Gênero Pseudantechinus Tate, 1947
Pseudantechinus bilarni (Johnson, 1954)
Pseudantechinus macdonnellensis (Spencer, 1896)
Pseudantechinus mimulus (Thomas, 1906)
Pseudantechinus ningbing Kitchener, 1988
Pseudantechinus roryi Cooper, Aplin e Adams, 2000
Pseudantechinus woolleyae Kitchener e Caputi, 1988
Gênero Sarcophilus É. Geoffroy e F. Cuvier, 1837
Sarcophilus harrisii (Boitard, 1841)
Tribo Phascogalini Gill, 1872
Gênero Antechinus MacLeay, 1841
Antechinus adustus (Thomas, 1923
Antechinus agilis Dickman, Parnaby, Crowther e King, 1998
Antechinus bellus (Thomas, 1904)
Antechinus flavipes (Waterhouse, 1838)
Antechinus godmani (Thomas, 1923)
Antechinus leo van Dyck, 1980
Antechinus minimus (É. Geoffroy, 1803)
Antechinus stuartii MacLeay, 1841
Antechinus subtropicus van Dyck e Crowther, 2000
Antechinus swainsonii (Waterhouse, 1840)
Gênero Micromurexia van Dyck, 2002
Micromurexia habbema (Tate e Archbold, 1941)
Gênero Murexechinus van Dyck, 2002
Murexechinus melanurus (Thomas, 1899)
Gênero Murexia Tate e Archbold, 1937
Murexia longicaudata (Schlegel, 1866)
Gênero Paramurexia van Dyck, 2002
Paramurexia rothschildi (Tate, 1938)
Gênero Phascomurexia van Dyck, 2002
Phascomurexia naso (Jentink, 1911)
Gênero Phascogale Temminck, 1827
Phascogale calura Gould, 1844
Phascogale tapoatafa (Meyer, 1793)
Subfamília Sminthopsinae Archer, 1982
Tribo Sminthopsini Archer, 1982
Gênero Antechinomys Krefft, 1866
Antechinomys laniger (Gould, 1856)
Gênero Ningaui Archer, 1975
Ningaui ridei Archer, 1975
Ningaui timealeyi Archer, 1975
Ningaui yvonnae Kitchener, Stoddart e Henry, 1983
Gênero Sminthopsis Thomas, 1887
Sminthopsis aitkeni Kitchener, Stoddart e Henry, 1984
Sminthopsis archeri van Dyck, 1986
Sminthopsis bindi van Dyck, Woinarsky e Press, 1994
Sminthopsis boullangerensis Crowther, Dickman e Lynam, 1999
Sminthopsis butleri Archer, 1979
Sminthopsis crassicaudata (Gould, 1844)
Sminthopsis dolichura Kitchener, Stoddart e Henry, 1984
Sminthopsis douglasi Archer, 1979
Sminthopsis fuliginosus (Gould, 1852)
Sminthopsis gilberti Kitchener, Stoddart e henry, 1984
Sminthopsis granulipes Troughton, 1932
Sminthopsis griseoventer Kitchener, Stoddart e Henry, 1984
Sminthopsis hirtipes Thomas, 1898
Sminthopsis leucopus (J. E. Gray, 1842)
Sminthopsis longicaudata Spencer, 1909
Sminthopsis macroura (Gould, 1845)
Sminthopsis murina (Waterhouse, 1838)
Sminthopsis ooldea Troughton, 1964
Sminthopsis psammophila Spencer, 1895
Sminthopsis virginiae (de Tarragon, 1847)
Sminthopsis youngsoni McKenzie e Archer, 1982
Tribo Planigalini Archer, 1982
Gênero Planigale Troughton, 1928
Planigale gilesi Aitken, 1972
Planigale ingrami (Thomas, 1906)
Planigale maculata (Gould, 1851)
Planigale novaeguineae Tate e Archbold, 1941
Planigale tenuirostris Troughton, 1928

Peramelemorphia Ameghino, 1889
Família †Chaeropodidae Gill, 1872
Gênero †Chaeropus Ogilby, 1838
†Chaeropus ecaudatus (Ogilby, 1838)
Família Peramelidae Gray, 1825
Subfamília Peramelinae Gray, 1825
Gênero Isoodon Desmarest, 1817
Isoodon auratus (Ramsay, 1887)
Isoodon macrourus (Gould, 1842)
Isoodon obesulus (Shaw, 1797)
Gênero Perameles É. Geoffroy, 1803
Perameles bougainville Quoy e Gaimard, 1824
†Perameles eremiana Spencer, 1897
Perameles gunnii Gray, 1838
Perameles nasuta É. Geoffroy, 1804
Subfamília Peroryctinae Groves e Flannery, 1990
Gênero Peroryctes Thomas, 1906
Peroryctes broadbenti (Ramsay, 1879)
Peroryctes raffrayana (Milne-Edwards, 1878)
Subfamília Echymiperinae McKenna e Bell, 1997
Gênero Echymipera Lesson, 1842
Echymipera clara Stein, 1932
Echymipera davidi Flannery, 1990
Echymipera echinista Menzies, 1990
Echymipera kalubu (Fischer, 1829)
Echymipera rufescens (Peters e Doria, 1875)
Gênero Microperoryctes Stein, 1932
Microperoryctes longicauda (Peters e Doria, 1876)
Microperoryctes murina Stein, 1932
Microperoryctes papuensis (Laurie, 1952)
Gênero Rhynchomeles Thomas, 1920
Rhynchomeles prattorum Thomas, 1920
Família Thylacomyidae Bensley, 1903
Gênero Macrotis Reid, 1837
Macrotis lagotis (Reid, 1836)
†Macrotis leucura (Thomas, 1887)

Diprotodontia Owen, 1866
Infraordem Vombatiformes Burnett, 1830
Família Phascolarctidae Owen, 1839
Gênero Phascolarctos de Blainville, 1916
Phascolarctos cinereus (Goldfuss, 1817)
Família Vombatidae Burnett, 1830
Gênero Lasiorhinus Gray, 1863
Lasiorhinus krefftii (Owen, 1873)
Lasiorhinus latifrons (Owen, 1845)
Gênero Vombatus É. Geoffroy, 1803
Vombatus ursinus (Shaw, 1800)
Infraordem Phalangeriformes Szalay, 1982
Superfamília Phalangeroidea Thomas, 1888
Família Burramyidae Broom, 1898
Gênero Burramys Broom, 1895
Burramys parvus Broom, 1896
Gênero Cercartetus Gloger, 1841
Cercartetus caudatus (Milne-Edwards, 1877)
Cercartetus concinnus (Gould, 1845)
Cercartetus lepidus (Thomas, 1888)
Cercartetus nanus (Desmarest, 1818)
Família Phalangeridae Thomas, 1888
Subfamília Ailuropinae Flannery, Archer e Maynes, 1987
Gênero Ailurops Wagler, 1830
Ailurops melanotis (Thomas, 1898)
Ailurops ursinus (Temminck, 1824)
Subfamília Phalangerinae Thomas, 1888
Tribo Phalangerini Thomas, 1888
Gênero Phalanger Storr, 1780
Phalanger alexandrae Flannery e Boeadi, 1995
Phalanger carmelitae Thomas, 1898
Phalanger gymnotis (Peters e Doria, 1875)
Phalanger intercastellanus Thomas, 1895
Phalanger lullulae Thomas, 1896
Phalanger matabiru Flannery e Boeadi, 1995
Phalanger matanim Flannery, 1987
Phalanger mimicus Thomas, 1922
Phalanger orientalis (Pallas, 1766)
Phalanger ornatus (Gray, 1866)
Phalanger rothschildi Thomas, 1898
Phalanger sericeus Thomas, 1907
Phalanger vestitus (Milne-Edwards, 1877)
Gênero Spilocuscus J. E. Gray, 1862
Spilocuscus kraemeri (Schwartz, 1910)
Spilocuscus maculatus (Desmarest, 1818)
Spilocuscus papuensis (Desmarest, 1822)
Spilocuscus rufoniger (Zimara, 1937)
Tribo Trichosurini Flynn, 1911
Gênero Strigocuscus Gray, 1861
Strigocuscus celebensis (Gray, 1858)
Strigocuscus pelengensis (Tate, 1945)
Gênero Trichosurus Lesson, 1828
Trichosurus arnhemensis Collett, 1897
Trichosurus caninus (Ogilby, 1835)
Trichosurus cunninghami Lindenmayer, Dubach e Viggers, 2002
Trichosurus johnstonii (Ramsay, 1888)
Trichosurus vulpecula (kerr, 1792)
Gênero Wyulda Alexander, 1918
Wyulda squamicaudata Alexander, 1918
Superfamília Petauroidea Bonaparte, 1838
Família Pseudocheiridae Winge, 1893
Subfamília Hemibelideinae Kirsch, Lapointe e Springer, 1997
Gênero Hemibelideus Collett, 1895
Hemibelideus lemuroides (Collett, 1884)
Gênero Petauroides Thomas, 1888
Petauroides volans (Kerr, 1792)
Subfamília Pseudocheirinae Winge, 1893
Gênero Petropseudes Thomas, 1923
Petropseudes dahli (Collett, 1895)
Gênero Pseudocheirus Ogilby, 1837
Pseudocheirus peregrinus (Boddaert, 1785)
Gênero Pseudochirulus Matschie, 1915
Pseudochirulus canescens (Waterhouse, 1846)
Pseudochirulus caroli (Thomas, 1921)
Pseudochirulus cinereus (Tate, 1945)
Pseudochirulus forbesi (Thomas, 1887)
Pseudochirulus herbertensis (Collett, 1884)
Pseudochirulus larvatus (Forster e Rothschild, 1911)
Pseudochirulus mayeri (Rothschild e Dollman, 1932)
Pseudochirulus schlegeli (Jentink, 1884)
Subfamília Pseudochiropsinae Kirsch, Lapointe e Springer, 1997
Gênero Pseudochirops Matschie, 1915
Pseudochirops albertisii (Peters, 1874)
Pseudochirops archeri (Collett, 1884)
Pseudochirops corinnae (Thomas, 1897)
Pseudochirops coronatus Thomas, 1897
Pseudochirops cupreus (Thomas, 1897)
Família Petauridae Bonaparte, 1838
Gênero Dactylopsila Gray, 1858
Dactylopsila megalura Rothschild e Dollman, 1932
Dactylopsila palpator Milne-Edwards, 1888
Dactylopsila tatei Laurie, 1952
Dactylopsila trivirgata Gray, 1858
Gênero Gymnobelideus McCoy, 1867
Gymnobelideus leadbeateri McCoy, 1867
Gênero Petaurus Shaw, 1791
Petaurus abidi Ziegler, 1981
Petaurus australis Shaw, 1791
Petaurus biacensis Ulmer, 1940
Petaurus breviceps Waterhouse, 1839
Petaurus gracilis (de Vis, 1883)
Petaurus norfolcensis (Kerr, 1792)
Família Tarsipedidae Gervais e Verreaux, 1842
Gênero Tarsipes Gervais e Verreaux, 1842
Tarsipes rostratus Gervais e Verreaux, 1842
Família Acrobatidae Aplin, 1987
Gênero Acrobates Desmarest, 1817
Acrobates pygmaeus (Shaw, 1793)
Gênero Distoechurus Peters, 1874
Distoechurus pennatus (Peters, 1874)
Infraordem Macropodiformes Ameghino, 1889
Família Macropodidae J. E. Gray, 1821
Subfamília Macropodinae J. E. Gray, 1821
Gênero Dendrolagus Müller, 1839
Dendrolagus bennettianus de Vis, 1887
Dendrolagus dorianus Ramsay, 1883
Dendrolagus goodfellowi Thomas, 1908
Dendrolagus inustus Müller, 1840
Dendrolagus lumholtzi Collett, 1884
Dendrolagus matschiei Forster e Rothschild, 1907
Dendrolagus mbaiso Flannery, Boeadi e Szalay, 1995
Dendrolagus pulcherrimus Flannery, 1993
Dendrolagus scottae Flannery e Seri, 1990
Dendrolagus spadix Troughton e Le Souef, 1936
Dendrolagus stellarum Flannery e Seri, 1990
Dendrolagus ursinus (Temminck, 1836)
Gênero Dorcopsis Schlegel e Müller, 1845
Dorcopsis atrata van Deusen, 1957
Dorcopsis hageni Heller, 1897
Dorcopsis luctuosa (D'Albertis, 1874)
Dorcopsis muelleri (Lesson, 1827)
Gênero Dorcopsulus Matschie, 1916
Dorcopsulus macleayi (Miklouho-Maclay, 1885)
Dorcopsulus vanheurni (Thomas, 1922)
Gênero Lagorchestes Gould, 1841
†Lagorchestes asomatus Finlayson, 1943
Lagorchestes conspicillatus Gould, 1842
Lagorchestes hirsutus Gould, 1844
†Lagorchestes leporides (Gould, 1841)
Gênero Macropus Shaw, 1790
Macropus agilis (Gould, 1842)
Macropus antilopinus (Gould, 1842)
Macropus bernardus Rothschild, 1904
Macropus dorsalis (J. E. Gray, 1837)
Macropus eugenii (Desmarest, 1817)
Macropus fuliginosus (Desmarest, 1817)
Macropus giganteus Shaw, 1790
†Macropus greyi Waterhouse, 1840
Macropus irma (Jourdan, 1837)
Macropus parma Waterhouse, 1846
Macropus parryi Bennett, 1834
Macropus robustus Gould, 1841
Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817)
Macropus rufus (Desmarest, 1822)
Gênero Onychogalea Gray, 1841
Onychogalea fraenata (Gould, 1841)
†Onychogalea lunata (Gould, 1841)
Onychogalea unguifera (Gould, 1841)
Gênero Petrogale J. E. Gray, 1837
Petrogale assimilis Ramsay, 1877
Petrogale brachyotis (Gould, 1841)
Petrogale burbidgei Kitchener e Sanson, 1978
Petrogale coenensis Elridge e Close, 1992
Petrogale concinna Gould, 1842
Petrogale godmani Thomas, 1923
Petrogale herberti Thomas, 1926
Petrogale inornata Gould, 1842
Petrogale lateralis Gould, 1842
Petrogale mareeba Elridge e Close, 1992
Petrogale penicillata (Gray, 1827)
Petrogale persephone Maynes, 1982
Petrogale purpureicollis Le Souef, 1924
Petrogale rothschildi Thomas, 1904
Petrogale sharmani Elridge e Close, 1992
Petrogale xanthopus Gray, 1855
Gênero Setonix Lesson, 1842
Setonix brachyurus (Quoy e Gaimard, 1830)
Gênero Thylogale Gray, 1837
Thylogale billardierii (Desmarest, 1822)
Thylogale browni (Ramsay, 1877)
Thylogale brunii (Schreber, 1778)
Thylogale calabyi Flannery, 1992
Thylogale lanatus (Thomas, 1922)
Thylogale stigmatica (Gould, 1860)
Thylogale thetis (Lesson, 1828)
Gênero Wallabia Trouessart, 1905
Wallabia bicolor (Desmarest, 1804)
Subfamília Sthenurinae Glauert, 1926
Gênero Lagostrophus Thomas, 1887
Lagostrophus fasciatus (Péron e Lesueur, 1807)
Família Hypsiprymnodontidae Collett, 1877
Gênero Hypsiprymnodon Ramsay, 1876
Hypsiprymnodon moschatus Ramsay, 1876
Família Potoroidae J. E. Gray, 1821
Gênero Aepyprymnus Garrod, 1875
Aepyprymnus rufescens (J. E. Gray, 1837)
Gênero Bettongia J. E. Gray, 1837
Bettongia gaimardi (Desmarest, 1822)
Bettongia lesueur (Quoy e Gaimard, 1824)
Bettongia penicillata J. E. Gray, 1837
Bettongia tropica Wakefield, 1967
Gênero †Caloprymnus Thomas, 1888
†Caloprymnus campestris (Gould, 1843)
Gênero Potorous Desmarest, 1804
Potorous gilbertii (Gould, 1841)
Potorous longipes Seebeck e Johnston, 1980
†Potorous platyops (Gould, 1844)
Potorous tridactylus (Kerr, 1792)

Afrosoricida Stanhope, 1998

Subordem Tenrecomorpha Butler, 1972
Família Tenrecidae Gray, 1821
Subfamília Geogalinae Trouessart, 1879
Gênero Geogale Milne-Edwards e A. Grandidider, 1872
Geogale aurita Milne-Edwards e A. Grandidier, 1872
Subfamília Oryzorictinae Dobson, 1882
Gênero Limnogale Major, 1896
Limnogale mergulus Major, 1896
Gênero Microgale Thomas, 1882
Microgale brevicaudata G. Grandidier, 1899
Microgale cowani Thomas, 1882
Microgale dobsoni Thomas, 1884
Microgale drouhardi G. Grandidier, 1934
Microgale dryas Jenkins, 1992
Microgale fotsifotsy Jenkins, Raxworthy e Nusbaum, 1997
Microgale gracilis (Major, 1896)
Microgale gymnorhyncha Jenkins, Goodman e Raxworthy, 1996
Microgale longicaudata Thomas, 1882
Microgale monticola Goodman e Jenkins, 1998
Microgale nasoloi Jenkins e Goodman, 1999
Microgale parvula G. Grandidier, 1934
Microgale principula Thomas, 1926
Microgale pusilla Major, 1896
Microgale soricoides Jenkins, 1993
Microgale taiva Major, 1896
Microgale talazaci Major, 1896
Microgale thomasi Major, 1896
Gênero Oryzorictes A. Grandidider, 1870
Oryzorictes hova A. Grandidier, 1870
Oryzorictes tetradactylus Milne-Edwards e A. Grandidier, 1882
Subfamília Potamogalinae Allman, 1865
Gênero Micropotamogale Heim de Balsac, 1954
Micropotamogale lamottei Heim de Balsac, 1954
Micropotamogale ruwenzorii (de White e Frechkop, 1955)
Gênero Potamogale du Chaillu, 1860
Potamogale velox (du Chaillu, 1860)
Subfamília Tenrecinae Gray, 1821
Gênero Echinops Martin, 1838
Echinops telfairi Martin, 1838
Gênero Hemicentetes Mivart, 1871
Hemicentetes nigriceps Günther, 1875
Hemicentetes semispinosus (G. Cuvier, 1798)
Gênero Setifer Froriep, 1806
Setifer setosus (Schreber, 1777)
Gênero Tenrec Lacépède, 1799
Tenrec ecaudatus (Schreber, 1777)

Subordem Chrysochloridea Broom, 1915
Família Chrysochloridae Gray, 1825
Subfamília Chrysochlorinae Gray, 1825
Gênero Carpitalpa Lundholm, 1955
Carpitalpa arendsi Lundholm, 1955
Gênero Chlorotalpa Roberts, 1924
Chlorotalpa duthieae (Broom, 1907)
Chlorotalpa sclateri (Broom, 1907)
Gênero Chrysochloris Lacépède, 1799
Chrysochloris asiatica (Linnaeus, 1758)
Chrysochloris stuhlmanni Matschie, 1894
Chrysochloris visagiei Broom, 1950
Gênero Chrysospalax Gill, 1883
Chrysospalax trevelyani (Günther, 1875)
Chrysospalax villosus (A. Smith, 1833)
Gênero Cryptochloris Shortridge e Carter, 1938
Cryptochloris wintoni (Broom, 1907)
Cryptochloris zyli Shortridge e Carter, 1938
Gênero Eremitalpa Roberts, 1924
Eremitalpa granti (Broom, 1907)
Subfamília Amblysominae Simonetta, 1957
Gênero Amblysomus Pomel, 1848
Amblysomus corriae Thomas, 1905
Amblysomus hottentotus (A. Smith, 1829)
Amblysomus marleyi Roberts, 1931
Amblysomus robustus Bronnner, 2000
Amblysomus septentrionalis Roberts, 1913
Gênero Calcochloris Mivart, 1867
Calcochloris leucorhinus (Huet, 1885)
Calcochloris obtusirostris (Peters, 1851)
Calcochloris tytonis (Simonetta, 1968)
Gênero Neamblysomus Roberts, 1924
Neamblysomus gunningi (Broom, 1908)
Neamblysomus julianae Meester, 1972

Macroscelidea Butler, 1956
Família Macroscelididae Bonaparte, 1838
Gênero Elephantulus Thomas e Schwann, 1906
Elephantulus brachyrhynchus (A. Smith, 1826)
Elephantulus edwardii (A. Smith, 1839)
Elephantulus fuscipes (Thomas, 1894)
Elephantulus fuscus (Peters, 1852)
Elephantulus intufi (A. Smith, 1836)
Elephantulus myurus Thomas e Schwann, 1906
Elephantulus revoili (Huet, 1881)
Elephantulus rozeti (Duvernoy, 1833)
Elephantulus rufescens (Peters, 1878)
Elephantulus rupestris (A. Smith, 1831)
Gênero Macroscelides A. Smith, 1829
Macroscelides proboscideus (Shaw, 1800)
Gênero Petrodromus Peters, 1846
Petrodromus tetradactylus Peters, 1846
Gênero Rhynchocyon Peters, 1847
Rhynchocyon chrysopygus Günther, 1881
Rhynchocyon cirnei Peters, 1847
Rhynchocyon petersi Bocage, 1880

Tubulidentata Huxley, 1872
Família Orycteropodidae Gray, 1821
Gênero Orycteropus G. Cuvier, 1798
Orycteropus afer (Pallas, 1766)

Hyracoidea Huxley, 1869
Família Procaviidae Thomas, 1892
Gênero Dendrohyrax Gray, 1868
Dendrohyrax arboreus (A. Smith, 1827)
Dendrohyrax dorsalis (Fraser, 1855)
Gênero Heterohyrax Gray, 1868
Heterohyrax brucei (Gray, 1868)
Gênero Procavia Storr, 1780
Procavia capensis (Pallas, 1766)

Proboscidea Illiger, 1811
Família Elephantidae Gray, 1821
Gênero Elephas Linnaeus, 1758
Elephas maximus Linnaeus, 1758
Gênero Loxodonta F. Cuvier, 1827
Loxodonta africana (Blumenbach, 1797)
Loxodonta cyclotis (Matschie, 1900)

Sirenia Illiger, 1811
Família Dugongidae Gray, 1821
Subfamília Dugonginae Gray, 1821
Gênero Dugong Lacépède, 1799
Dugong dugon (Müller, 1776)
Subfamília Hydrodamalinae Palmer, 1895
Gênero Hydrodamalis Retzius, 1794
†Hydrodamalis gigas (Zimmermann, 1780)
Família Trichechidae Gill, 1782
Gênero Trichechus Linnaeus, 1758
Trichechus inunguis (Natterer, 1883)
Trichechus manatus Linnaeus, 1758
Trichechus senegalensis Link, 1795

Cingulata Illiger, 1811
Família Dasypodidae Gray, 1821
Subfamília Dasypodinae Gray, 1821
Gênero Dasypus Linnaeus, 1758
Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)
Dasypus kappleri Krauss, 1862
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus pilosus (Fitzinger, 1856)
Dasypus sabanicola Mondolfi, 1968
Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus yepesi Vizcaino, 1995
Subfamília Euphractinae Winge, 1923
Gênero Calyptophractus Fitzinger, 1871
Calyptophractus retusus (Burmeister, 1863)
Gênero Chaetophractus Fitzinger, 1871
Chaetophractus nationi (Thomas, 1894)
Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865)
Chaetophractus villosus (Desmarest, 1804)
Gênero Chlamyphorus Harlan, 1825
Chlamyphorus truncatus Harlan, 1825
Gênero Euphractus Wagler, 1830
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Gênero Zaedyus Ameghino, 1889
Zaedyus pichiy (Desmarest, 1804)
Subfamília Tolypeutinae Gray, 1865
Gênero Cabassous McMurtie, 1831
Cabassous centralis (Miller, 1899)
Cabassous chacoensis Wetzel, 1980
Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)
Gênero Priodontes Scott, 1903
Priodontes maximus (Kerr, 1792)
Gênero Tolypeutes Illiger, 1811
Tolypeutes matacus (Desmarest, 1804)
Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

Pilosa Flower, 1883
Subordem Folivora Delsuc, Catzeflis, Stanhope e Douzery, 2001
Família Bradypodidae Gray, 1821
Gênero Bradypus Linnaeus, 1758
Bradypus pygmaeus Anderson e Handley, 2001
Bradypus torquatus Illiger, 1811
Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758
Bradypus variegatus Schinz, 1825
Família Megalonychidae Ameghino, 1889
Gênero Choloepus Illiger, 1811
Choloepus didactylus (Linnaeus, 1758)
Choloepus hoffmanni Peters, 1858

Subordem Vermilingua Illiger, 1811
Família Cyclopedidae Pocock, 1924
Gênero Cyclopes Gray, 1821
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)
Família Myrmecophagidae Gray, 1825
Gênero Myrmecophaga Linnaeus, 1758
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758
Gênero Tamandua Gray, 1825
Tamandua mexicana (Saussure, 1860)
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

Lista de mamíferos de Wilson e Reeder: 1 - 2  - 3 - 4 - 5  - 6

Listas de mamíferos